

Wydarzenia 

 26 czerwca – zaćmienie Słońca